Street is Engels voor straat. Het kan verwijzen naar:

Plaatsen 
 Street (Devon), een dorpje in Devon (Engeland)
 Street (krater), een maankrater ten zuiden van Tycho
 Street (Maryland), een nederzetting in de Amerikaanse staat Maryland
 Street (Somerset), een plaats en civil parish in Somerset (Engeland)

Personen 
 George Edmund Street (1824-1881), Brits architect
 Huston Street (geboren 1983), Amerikaans honkbalspeler
 Jessie Street (1889-1970), Australisch vrouwenrechtenactivist
 John F. Street (geboren 1943), Amerikaans politicus
 Picabo Street (geboren 1971), Amerikaans alpieneskiester
 Richard Street (geboren 1942), Amerikaans soulzanger
 Stephen Street (geboren 1960), Brits muziekproducent
 Tony Street (geboren 1926), Australisch politicus

Andere 
 Street (Herman Brood & His Wild Romance), het eerste studioalbum van de Nederlandse band Herman Brood & His Wild Romance
 Street (Nina Hagen), het vijfde muziekalbum van de Duitse zangeres Nina Hagen

Zie ook 
 Straat (doorverwijspagina)